I risultati completi del motomondiale 1997 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni

 1997